Gábor Sára (1917–2016) amerikai színésznő (művészneve: Gábor Zsazsa)
Gábor Sára (1992) dramaturg, író